Filip Manojlović (1996-), un footballeur serbe.
 Kosta Manojlović (1890-1919), un compositeur yougoslave et serbe.
 Miki Manojlović (1950-), un acteur serbe.
 Nikola Manojlović (1981-), un joueur de handball serbe.

Monuments 
 Maison familiale de Đorđe Manojlović, à Subotica, dans la province de Voïvodine et dans le district de Bačka septentrionale, en Serbie.
 Palais Manojlović à Subotica.
Homonymie de patronyme serbe